Sometimes:

 «Sometimes» (песня Бритни Спирс)
 
 «Sometimes» — песня группы Depeche Mode с альбома Black Celebration (1986)